Noviodunum, littéralement « nouvelle ville », est un toponyme latinisé d'origine de langue gauloise (langue celtique) ; il est formé de la racine *novio-, nouveau (de l’indo-européen commun *néwos : nouveau, neuf), et de dun qui signifie en gaulois citadelle, forteresse, enceinte fortifiée, puis secondairement colline, mont.

Plusieurs sites en Europe se réclament à divers titres être le lieu d'une antique Noviodunum :

 France :
 Diou (Allier), ville éduenne mentionnée dans la Guerre des Gaules de Jules César). 
 Jublains (capitale des Aulerques Diablintes, dans l'actuel département de la Mayenne), site retenu par la majorité des archéologues et des historiens ;
 Neung-sur-Beuvron (Noviodunum Biturigum), dans l'actuel Loir-et-Cher ; Vercingétorix y livra bataille contre les légions de César en 52 av. J.-C. ;
 Pommiers (Noviodunum Suessionum), oppidum des Suessions, sur une hauteur proche de Soissons (Aisne, France) ;
 Nevers (Nièvre) (Noviodunum Haeduorum).

 Suisse :
 Nyon (Noviodunum Helvetiorum), dans le canton de Vaud et qui fut le centre urbain de la Colonia Julia Equestris, fondée du vivant de Jules César en 45 av. J.-C..

 Roumanie :
 Isaccea (Noviodunum ad Istrum), dans le județ de Tulcea, en région historique de Dobroudja.

Articles connexes 
 Quasi-homophonie avec "Neviodunum" :  (Basse-Carniole, Slovénie)

Notes et références 

Ville ou oppidum celtique en France
Cité de la Rome antique